

Patronyme

Méloua (მელუა en langue géorgienne) est un patronyme originaire de Géorgie (Caucase), de la région de Mingrélie, aux environs de la ville de Zougdidi. 

Les étymologistes géorgiens estiment généralement que ce nom provient du mot melia (parfois mela), le renard : il s'inscrit dans la tradition chrétienne orthodoxe. D’autres noms de famille dérivent du mot mélia, Méliava, Méluava ou Méliva ou Méladzé. 

En anglais, et dans la plupart des autres langues, ce nom de famille s’écrit Melua.

Histoire

Une partie des personnes nommées Méloua émigre de la province de Mingrélie vers la province de Gourie  (environs de la ville d’Ozourguéti) pour y développer l’agriculture et l’élevage de chevaux, ainsi que vers la province d’Imérétie (environs de Koutaïssi) et vers Tbilissi.

Après l’invasion de l’Armée rouge, en 1921, quelques-uns des Méloua  quittent leur pays avant qu’il ne soit verrouillé et rejoignent d’autres pays comme la France

- Mirian Méloua (1903-1991), 

ainsi que : 

- Élie Mélia (1915-1988) qui deviendra archiprêtre et recteur de la Paroisse orthodoxe géorgienne Sainte-Nino de Paris ; 

Durant les années soviétiques, une partie des Méloua migre de Mingrélie, de Gourie et de Tbilissi vers Batoumi, Kiev, Moscou ou Leningrad pour poursuivre ses études à l’université, mais aussi pour exercer un métier.

Après la restauration de la souveraineté géorgienne, et la guerre civile qui s’ensuit, en 1991, de nombreuses personnes émigrent, dont des Méloua vers la Grande-Bretagne et les États-Unis, à la recherche d’une vie meilleure.

Des Méloua ont vécu ou vivent au  en Géorgie, aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne et en Russie :
 Arkady Melua (né en 1950), directeur général et rédacteur en chef de la revue scientifique, Humanistica, à Saint-Pétersbourg ; 
 David Melua, secrétaire général de l'Association nationale pour les élections locales à Tbilissi;
 George Melua, artiste peintre;
 Hélène Méloua (née en 1944), chef de collection;
 Katie Melua (née en 1984), chanteuse britannique ; 
 Luc Méloua (1936- 2010), motoriste et journaliste français ;
 Mikheil Melua, champion de Géorgie d'arts martiaux
  (né en 1942), ingénieur et journaliste. 

Des Mélia et des Méliava ont vécu, ou vivent au  , en France :
 Nina Mélia ;
 Élie Mélia ; 
 Kétévane Mélia ;
 Guy Méliava (1938-2006), maître-verrier ; 
 Michel Méliava, ingénieur ; 
 Natacha Méliava, conseil en entreprise ;
 Serge Méliava (1937-2011), ingénieur et président de l'Association géorgienne en France.

Références

Sources 
 "David Melua", ex-secrétaire général de l’Association nationale pour les élections locales à Tbilissi.
 "George Melua", artiste peintre.
 "Guy Meliava", maître verrier.
 "Hélène Méloua", chef de collection.
 "Mikheil Melua", champion de Géorgie d’arts martiaux .
 "Serge Méliava" (1937-2011), ingénieur et ancien président de l'Association géorgienne en France.

Homonymie
Homonymie de patronyme